Бори́с Вита́льевич Зеле́нский (; ) — советский и белорусский писатель-фантаст, .

Биография 
Родился в Слониме (ныне — Гродненской области). Окончил математический факультет Белорусского государственного университета. Работал программистом. (1970). Работал в Минском научно-исследовательском приборостроительном институте (1970-87), в издательстве «Эридан» (1990-92), охранником. Печатался с 1984 в журнале «Нёман». Участник Малеевских семинаров и семинаров ВТО МПФ. С конца 1980-х годов — профессиональный писатель. Проживал в Минске.

Член СП Приднестровья (2001) и России (2003).

Первый фантастический рассказ — «Адепты адаптации» (1984). Впоследствии печатался в периодике и в различных сборниках, в результате чего в активе писателя набралось более двух десятков рассказов и повестей. Широкую известность писателю принесла повесть «Весь мир в амбаре», опубликованная в журнале «Парус» в 1988 году. Единственная книга писателя — сборник «Вечный пасьянс» (1990), где были собраны его ранние произведения. Было ещё несколько маленьких отдельных изданий, которые вмещали по одному-двум рассказам.

Посещал также немало конвентов фантастики: «Аэлита-91», «Волгакон-2001», «Роскон-2003» и другие.

В последние годы занимался переводами фантастики с английского языка.

Борис Витальевич Зеленский погиб в результате врачебной ошибки 1 декабря 2004 года.

Библиография 
(неопубликованный в печати роман):
 2004 — Якобыль (Права на публикацию принадлежат http://www.newslowo.1gb.ru )

Повести:
 1986 — Экспонаты руками не трогать
 1988 — Весь мир в амбаре

Рассказы:
 1984 — Адепты адаптации
 1985 — Уцелеть до обеда
 1988 — Что дозволено человеку / В соавторстве с Евгением Дроздом
 1989 — Костры в ночи
 1990 — Завтра наступает сегодня
 1990 — Белое пятно на красном фоне
 1990 — Вечный пасьянс
 1990 — Гремучая яблоня
 1990 — И умерли в один день
 1990 — Четыре финала к трём сюрпризам в блюзовой композиции для двух инструментов, созданных матерью-природой с одной целью: познать самоё себя
 1991 — Иск из мезозоя
 1991 — Нимфа с Литейного
 1992 — Литературный агент
 1992 — Дар речи
 1992 — Дар бесценный
 2002 — Фэн-шуй по-марсиански
 2003 — Ахиллес в очках
 2003 — Чёрные мысли о бренности сущего хороши тем, что имеют обыкновение прекращать генерироваться, как только устраняется угроза генератору Проблемы выходного дня. — Минск: ЛИА «Эридан». — (Фантакрим-микро)

Отдельные издания:
 Вечный пасьянс: Фантастические повести и рассказы. — М.: Прометей, 1990. — 192 с. — (Фантакрим-экстра; Фантастика. Приключения. Детектив). — 50 000 экз. (п) ISBN 5-7042-0116-4
 Нимфа с Литейного: [Рассказ] / Худ. В. Шибаев. — Свердловск: РИА, 1990. — 16 с. — (Эротическая фантастика). — 100 000 экз. (о)
 Магический кристалл. [Повесть]. — М., 1992.
 Время чёрных перстней. — Минск, 1996.

Публикации в периодике и сборниках на русском языке:
 Адепты адаптации: [Рассказ] // Неман. — 1984. — № 11. — С. 107—111.
 Уцелеть до обеда: [Рассказ] / Рис. Л. Селивончик // Рабочая смена. — 1985. — № 11. — С. 26-27.
 Экспонаты руками не трогать: Фантастическая повесть / Рис. В. Рулькова // Рабочая смена. — 1986. — № 6. — С. 34-47.
 То же: Комсомолец (Петрозаводск), 1986, 6 сентября — с.
 То же: Отрывок из повести // Ленинец (Уфа), 1986, 25 сентября — с.
 То же: На смену! (Свердловск), 1986, 3 октября — с.
 То же: Ленинская смена (Алма-Ата), 1986. 15 октября — с.
 То же: Под названием «Экспонаты руками не трогать: (история одной агрессии)»: [Повесть] // День гнева. — М.: Молодая гвардия, 1991 — стр. 179—217
 То же: Под названием «Экспонаты руками не трогать!: История одного вторжения» / Рис. Ю. Т. Терещенко // Кристалл памяти. — Минск: Юнацтва, 1992. — С. 144—182.

 Что дозволено человеку: [Рассказ] / В соавт. с Евгением Дроздом; Рис. К. Ващенко // Парус, 1988, № 1 — стр. 38-45
 То же: рис. Ю. Т. Терещенко // Кристалл памяти. — Минск: Юнацтва, 1992 — стр. 64-78
 То же: Пристань жёлтых кораблей. — М.: Молодая гвардия, 1993 — стр. 30-42
 Весь мир в амбаре: Фантастический детектив: [Повесть] / Оформл. Л. Селивончик // Парус, 1988, № 10 — стр. 24-39; № 11 — стр. 28-43
 То же: [Повесть] // Время покупать чёрные перстни. — М.: Молодая гвардия, 1990 — стр. 143—219
 Костры в ночи: [Рассказ] // ПиФ: Приключения и фантастика. Вып. 4. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1989 — стр. 1-7
 Завтра наступает сегодня: [Рассказ] // Фантакрим MEGA, 1990, № 1 — стр. 8-9
 Белое пятно на красном фоне: [Рассказ] // ПиФ: Приключения и фантастика. Вып. 6. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1990 — стр. 22-26
 То же: Королевство теней. — М.: Молодая гвардия, 1992 — стр. 45-46
 То же: Под названием «Белое пятно»: [Рассказ] //Новые марсианские хроники. — М.: Рипол-Классик, 2005 — стр. 231—242
 Иск из мезозоя: [Рассказ] // Фантакрим MEGA, 1991, № 1 — стр. 16-20
 Нимфа с Литейного: [Рассказ] / Рис. К. Ващенко // Фантакрим MEGA, 1991, № 4 — стр. 14-26
 Литературный агент: [Рассказ] // Фантакрим MEGA, 1992, № 4 — стр. 56-59
 Дар речи: [Рассказ] / Рис. В. Есауленко // Китеж. — СПб.: НТПО «Борей», 1992 — стр. 44-55
 …И умерли в один день: [Рассказ] //Королевство теней. — М.: Молодая гвардия, 1992 — стр. 56-67
 Дар бесценный: [Рассказ] // Королевство теней. — М.: Молодая гвардия, 1992 — стр. 67-79
 Фэн-шуй по-марсиански: [Рассказ] // 5-я стена. — М.: ООО «ИнтелБилд», 2002 — стр. 144—163
 Ахиллес в очках: [Рассказ] // Звёздная дорога (Красногорск), 2003, № 6 — стр. 105—114
 Чёрные мысли о бренности сущего хороши тем, что имеют обыкновение прекращать генерироваться, как только устраняется угроза генератору: Рассказ // Фантастика 2003. Вып.1. — М.: АСТ; Ермак, 2003.

Переводы с английского языка:
 2002 — Йен Стюарт, Джек Коэн. Колесники: Роман / Пер. вместе с Н. Зеленской
 2002 — Алан Дин Фостер. Призыв к оружию: Роман
 2004 — Джеймс Шмиц. Не рой яму брату своему…: Повесть / Пер. вместе с О. Казаянц
 2004 — Джеймс Шмиц. Рай для паразитов: Повесть / Пер. вместе с О. Казаянц
 2004 — Джеймс Шмиц. День славы: Повесть / Пер. вместе с О. Казаянц
 2004 — Джеймс Шмиц. Дитя богов: Повесть / Пер. вместе с О. Казаянц
 2004 — Джеймс Шмиц. Мартри-марионетки: Повесть / Пер. вместе с О. Казаянц
 2004 — Джеймс Шмиц. Симбиоты: Повесть / Пер. вместе с О. Казаянц
 2005 — Джеймс Шмиц. Планета перепланировки тел: Повесть / Пер. вместе с О. Казаянц
 2005 — Джеймс Шмиц. Ещё кое-что от Гая Гордона: Эссе / Пер. вместе с О. Казаянц

Ссылки 
 Зеленский Борис Витальевич
 Борис Витальевич Зеленский

Выпускники механико-математического факультета Белорусского государственного университета
Писатели XX века
Писатели XXI века
Писатели-фантасты Белоруссии
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Белорусские писатели
Члены Союза писателей России